Ресник може бити:

 Ресник (биљка), биљка из породице главочика, устук
 Ресник (астероид), астероид 3356
 Ресник (презиме), презиме

или

 Ресник (Раковица), приградско насеље у градској општини Раковица, Београд, Србија
 Ресник (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Шумадијски округ, Србија
 Ресник (Сокобања), насељено место у општини Сокобања, Зајечарски округ, Србија
 Ресник (Бабушница), насељено место у општини Бабушница, Пиротски округ, Србија
 Ресник (Вучитрн), насељено место у општини Вучитрн, Косово и Метохија, Србија
 Ресник (Хаџићи), насељено место у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ресник (Вишеград), насељено место у општина Вишеград, Република Српска, БиХ
 Ресник (Бијело Поље), насељено место у општини Бијело Поље, Црна Гора
 Ресник (Клина), насељено место у општини Клина, Косово и Метохија, Србија
 Ресник (Плетерница) или Ресник Пожешки, градско насеље у Плетерници, Хрватска 
 Ресник (Каштела), предео у Каштелима, где се налази Ваздушна лука Сплит или
 Ресник (Зрече), насеље у општини Зрече, Словенија